Příjmení Witherspoon nese více různých osobností:

 Jimmy Witherspoon (1923–1997) – americký bluesový zpěvák
 John Witherspoon (politik) (1723–1794) – skotsko-americký presbyteriánský teolog
 Reese Witherspoonová (* 1976) – americká herečka a filmová producentka